Фернхаут, Джон:
 Фернхаут, Джон (род. 1939) — нидерландский футболист.
 Фернхаут, Джон (1913—1987) — нидерландский режиссёр и фотограф.